Unter dem Pflaster liegt der Strand ist ein Spruch, der insbesondere in der Sponti-Szene der 1970er Jahre geläufig war. 

Der Spruch spielt darauf an, dass Straßenpflaster häufig auf einem Sanduntergrund verlegt wird, und Pflastersteine eine beliebte Waffe im Straßenkampf waren und bis heute sind; er verbindet so Hedonismus mit Militanz. Die französische Version Sous les pavés, la plage, die auch der Situationistischen  Internationalen zugeschrieben wird, war bei den Pariser Unruhen Mai 68 populär. Der Name der Zeitschrift Pflasterstrand (1976–1990), des Sprachrohrs der linken Sponti-Szene in Frankfurt am Main, geht darauf zurück, ebenso der Name der anarchistischen Zeitschrift Unter dem Pflaster liegt der Strand (1974–1985) und der Titel des Films Unter dem Pflaster ist der Strand von Helma Sanders-Brahms (1975).

Redewendung
Sponti-Szene